Die Australian Professional Championship 1986 war ein Snookerturnier im Rahmen der Saison 1985/86 ohne Einfluss auf die Weltrangliste und in Funktion der nationalen Profimeisterschaft Australiens. Das Turnier wurde im September 1985 im Orange RSL der australischen Stadt Sydney ausgetragen. Sieger wurde erstmals John Campbell, der im Finale Titelverteidiger und Rekordsieger Eddie Charlton mit 10:7 besiegte. Das höchste Break des Turnieres spielte mit einem 130er-Break Warren King.

Preisgeld 
Nachdem im Vorjahr das Turnier erstmals in seiner Geschichte einen Sponsor hatte, kam es in diesem Jahr erneut ohne Sponsor aus. Dennoch verdoppelte sich das Preisgeld beinahe auf insgesamt 16.425 Pfund Sterling, von denen gut ein Viertel auf den Sieger entfielen.

Turnierverlauf 
Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Teilnehmerzahl um vier Spieler auf insgesamt 15 Teilnehmer, die sich aus zwölf Profi- und drei Amateurspielern zusammensetzten. Sechs der Spieler spielten in einer ersten Runde gegen jeweils einen anderen dieser sechs um den Einzug in die zweite Runde, in der sie wiederum zusammen mit fünf weiteren Spielern in insgesamt vier Partien um den Einzug ins Viertelfinale spielten. Die Sieger der vier Partien trafen im Viertelfinale nun jeweils auf einen der vier übrigen Spieler, sodass von dort an im K.-o.-System um den Titel gespielt wurde. Dabei erhöhte sich der Spielmodus ab der ersten Runde sukzessive von Best of 11 Frames auf Best of 19 Frames im Endspiel.

Finale 
Der vormalige australische Amateur-Meister John Campbell stand bei diesem Turnier zum ersten Mal überhaupt im Finale. Auf seinem Weg dorthin hatte er jeweils relativ knapp Robby Foldvari und Vorjahresfinalist Warren King besiegt, bevor er im Endspiel auf Eddie Charlton traf. Charlton war mit vierzehn Titeln – darunter auch der des Vorjahres – Rekordsieger des Turnieres und wohl auch australischer Lokalmatador. Er hatte den Einzug ins Finale im Gegensatz zu Campbell mit deutlichen Siegen über Glen Wilkinson und Paddy Morgan geschafft.

Vom Finale sind keine genauen Frameergebnisse vorhanden. Jedoch gewann Campbell auch mithilfe eines 119er-Breaks mit 10:7 das Spiel und damit auch zum ersten Mal das Turnier, wodurch erstmals seit dem Sieg von Warren Simpson im Jahr 1968 Eddie Charlton nicht als Sieger aus einer Australian Professional Championship hervorging.

Century Breaks 
Während des Turnieres wurden von zwei Spielern insgesamt vier Century Breaks gespielt:
  Warren King: 130
  John Campbell: 121, 119, 100

Einzelnachweise 

1985
Snookerveranstaltung 1985
Billardturnier in Sydney